El término Pulgar hace referencia a varios artículos:

Dedo
 el dedo pulgar

Lugares 
 el municipio alemán Pulgar
 el municipio colombiano Pulgar
 el municipio español Pulgar, en la provincia de Toledo.

Personas 
 el historiador español Fernando del Pulgar (1436-1493)
 el militar español Hernán Pérez del Pulgar (1451-1531)
 el cronista español Pedro Fernández del Pulgar (1621-1697) 
 el militar venezolano Venancio Pulgar (1838-1897)
 el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal (1911-2003)
 el compositor peruano Francisco Pulgar Vidal (1929-2012)
 el botánico español (fitosociólogo) Íñigo Pulgar Sañudo (1962-)